Wanderlust termo em inglês que significa desejo de caminhar.

Canções
Wanderlust (canção de Björk)
Wanderlust (canção de R.E.M.)
Wanderlust (canção do Nightwish)

Cinema
Wanderlust (filme), estrelado por Jennifer Aniston e Paul Rudd

Desambiguação